Second Skin označuje:
 Second Skin (album) – album americké rockové skupiny The Mayfield Four
 Second Skin (skupina) – italská rocková skupina
 „Druhá kůže“ (v originále „Second Skin“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine